Вер може да се отнася до:

 Вер (сенатор) (умира 219), римски центурион, сенатор и узурпатор
 Вер (гладиатор), известен римски гладиатор
 Луций Вер (130–169), римски съимператор с Марк Аврелий
 Гней Юлий Вер (роден ок.112), римски военачалник и сенатор
 Марк Аний Вер (умира 138), римски консул